Altweiler ist ein deutscher Ortsname:
 Altweiler, Kreis Forbach, Elsass-Lothringen: Altviller, Dorf im Département Moselle, Frankreich
 Altweiler, Kreis Zabern, Elsass-Lothringen: Altwiller, Dorf im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Altweiler, Kreis Cosel, Oberschlesien, bis 1935 Blaseowitz, seit 1946 Błażejowice in Polen.
 Altweiler, bis 1938 Purwienen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946:  Stepnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk, Swoboda), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland